Les pliosaures (Pliosauroidea) sont un sous-ordre de vertébrés diapsides aquatiques du Mésozoïque (du Trias supérieur à la fin du Crétacé).

Ils comptaient initialement une seule famille, celle des Pliosauridae, mais d'autres genres et familles y ont été inclus depuis. Leur nom signifie « bateaux-lézards », du grec  (« navire ») et  (« lézard ») car ils font partie de la longue liste d'animaux préhistoriques considérés comme des reptiles lors de leur découverte.

Description 

Contrairement aux plésiosaures au long cou et à petite tête, les pliosaures sont caractérisés par un cou court et une grande tête allongée. Leur nage, utilisant en battements alternatifs quatre grandes nageoires en forme de palettes, était très différente de la nage crocodilienne, lacertilienne ou ophidienne par ondulation latérale. La nage en battements alternatifs était partagée par tous les plésiosauriens, mais les Pliosaures étaient peut-être plus adaptés aux eaux profondes. Ils étaient carnivores et leur longue et puissante mâchoire possédait de nombreuses dents aiguisées. Leurs proies peuvent avoir été des ichthyosaures, des plésiosaures, des tortues de mer géantes, de grands poissons ou de grandes ammonites.

Des espèces typiques de pliosaures sont Macroplata, Kronosaure, Liopleurodon, Pliosaurus et Peloneustes. Des spécimens fossiles ont été trouvés en Angleterre, en Amérique du Sud et dans le nord de la France.

Les plus anciens pliosaures de la fin du Trias et du début du Jurassique ressemblaient beaucoup aux plésiosaures en apparence et avaient été inclus dans la famille des plésiosauridés. 

Cependant en 2017, Tanja Wintrich et ses collègues, décrivant le plus ancien pliosaure connu, Rhaeticosaurus mertensi, découvert dans le Rhétien (Trias supérieur) de Westphalie (Allemagne) proposent d'en faire une famille à part.

Pliosaures et plésiosaures n'étaient ni des archosaures, ni des dinosaures, même s'ils descendaient de la même souche paléozoïque, celle des diapsides.

Des chercheurs de l'université d'Oslo ont découvert en 2008 l'un des plus grands fossiles de pliosaure connu : Pliosaurus funkei, un spécimen de 10 à  de long, vieux de  d'années. Les ossements se trouvaient dans une colline de schiste argileux, sur une île du Spitzberg, dans le Haut-Arctique, à  des côtes de la Norvège.

Notes et références

Notes

Références

Références taxinomiques 
 où les Pliosauroidea sont considérés comme super-famille (suffixe -oidea).

Voir aussi

Articles connexes 
 Plésiosaure
 Plésiosaurien

Liens externes 
  Pliosauroidea sur The Plesiosaur Directory

Super-famille de tétrapodes préhistoriques (nom scientifique)
 
Taxon fossile décrit en 1943